Perdermi – album di Juli & Julie del 1980
 Perdermi/Walkie Talkie – singolo di Juli & Julie del 1979
 Perdermi – album degli Zero Assoluto del 2011
 Perdermi  – singolo degli Zero Assoluto del 2011